Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Adelaide International II 2023. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 8. und 9. Januar 2023 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2023
Tennisturnier in Adelaide